Hobmair ist der Familienname folgender Personen: 
 Hermann Hobmair (* 1947), deutscher Pädagoge und Autor
 Karl Hobmair (1911–2003), deutscher Pfarrer und Heimatforscher